Извор () — населённый пункт в общине Босилеград Пчиньского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 115 человек (108 болгаров, 5 сербов и другие).

Религия 
Согласно церковно-административному делению Сербской православной церкви, село относится к Босилеградскому архиерейскому наместничеству Враньской епархии. В селе расположен Храм Святой Троицы, построенный в 1834 году..

Примечания 

Населённые пункты Сербии